Кубок Интертото 1963-64 был 3-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В турнире приняли участие 48 клубов, впервые приняли участие клубы Бельгии. Кубок вновь получил «Словнафт» (Братислава), победивший в финале «Полония» (Бытом).

Групповой раунд 
Команды были разделены на двенадцать групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде группы формировались по географическому принципу. Победители групп попадали в первый раунд, причём победители групп с одним индексом ('A', 'B' или 'C') специально были разведены в первом раунде.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа C1

Группа C2

Группа C3

Группа C4

Первый раунд 

|}
 Два «лучших неудачника» первого раунда также вышли в четвертьфиналы, ими оказались:  Модена (3-4) и  Эргрюте (1-2).

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Единственный матч был сыгран в Вене (на нейтральном поле).

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1963/64 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1963/64 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1963 году
Футбол в Европе в 1964 году